Гуинн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуинн, Доминик (род. 1975) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Гуинн, Хейдн (род. 1957) — английская актриса, певица и преподаватель английского языка.